Барбара Тёрнер:
 Тёрнер, Барбара (род. 1984) — американо-турецкая баскетболистка.
 Тёрнер, Барбара (1936—2016) — американская сценаристка и актриса.